Kalax kan syfta på:
 Kalax, Borgå – en by i Borgå
 Kalax, Närpes – en by i Närpes